Авдулин — русская фамилия:

 Авдулин, Алексей Николаевич (1776—1838) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года.
 Авдулин, Михаил Николаевич (? — 1832) — генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года.